Miejscowości w USA:
 New Auburn – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 New Auburn – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 New Auburn (ang. New Auburn Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley